El término característica (del griego χαρακτηριστικό) puede designar diversos conceptos, que siempre se refieren al carácter propio o específico de algo. Así, como sustantivo:
 En matemáticas:
 la característica de un anillo, concepto de álgebra abstracta;
 la característica de un logaritmo, su parte entera;
 characteristica universalis o característica universal, un lenguaje formal universal imaginado por Leibniz;
 la característica de Euler, invariante topológico definido por el matemático Leonhard Euler;
 el método de las características, técnica para resolver una ecuación en derivadas parciales.

 En tecnología:
 las características técnicas de una máquina.

 En los juegos de rol:
 cada característica es uno de los valores o cualidades que definen intrínsecamente cada personaje.

Como adjetivo femenino, característica se aplica frecuentemente a diversas magnitudes físicas o matemáticas:
 una clase característica;
 una función característica;
 la impedancia característica;
 una luz característica, para identificar ayudas a la navegación (boyas, faros, balizas, etc.).

Y característico, el adjetivo masculino, puede referirse a:
 el característico, actor de una compañía teatral que interpreta un determinado tipo de papel, por lo general de personajes de edad;
 un polinomio característico;
 un fósil característico;
 un valor característico;
 los postulados característicos en geometría; o
 los puntos característicos de las huellas o impresiones dactilares.

Notas

Enlaces externos